Анатолий Аркадьевич Праудин (род. 1961) — советский и российский театральный режиссёр, лауреат Государственной премии РСФСР (1991).

Биография 
Родился 24 апреля 1961 года в городе Рига, в театральной семье. Его родители — народный артист Латвийской ССР и народный артист УССР, главный режиссёр Рижского театра русской драмы Аркадий Кац и народная артистка Латвийской ССР Райна Праудина — умерла 02.01.2019.. Бабушка — актриса Эльвира Кронберга, дедушка — заслуженный артист Чувашской АССР и заслуженный артист Латвийской ССР, театральный режиссёр Борис Праудин.

В 1986 году окончил режиссёрское отделение Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии им. Н. К. Черкасова (мастерская Александра Музиля).

В 1984—1985 годах работал во Владимирском академическом областном театре драмы.

В 1986 — 1995 годах — режиссёр, в 1995 — 1996 годах — главный режиссёр Екатеринбургского ТЮЗа: поставил спектакли «Иуда Искариот» по произведениям Л. Андреева, «Алиса в Зазеркалье» по произведениям Л. Кэрролла, «Житие и страдание преподобной мученицы Февронии» М. Бартенева, «Ля бемоль» Н. Скороход, «Дневник Анны К.» по роману Л. Н. Толстого «Анна Каренина» и др. Спектакль «Человек рассеянный» по произведениям С. Маршака участвовал в театральных фестивалях в России, Германии, Швеции, Швейцарии, Китае и др., был отмечен гран-при и дипломом ЮНЕСКО фестиваля в Греции (1992), Всероссийским призом прессы за лучшую постановку сезона (1992—1993, Москва), назван лучшим иностранным спектаклем года на фестивале в Варшаве (1994).

Ставил спектакли в театрах Риги, Одессы, Челябинска, Омска, Амстердама, Саратова, Санкт-Петербурга.

В июне 1996 года стал художественным руководителем Санкт-Петербургского ТЮЗа имени А. А. Брянцева.

В июне 1998 года был снят с должности художественного руководителя ТЮЗа и вместе с частью труппы создал свою «Экспериментальную сцену» под крышей театра «Балтийский дом».

С 2008 года преподаёт в РГИСИ (бывш. СПбГАТИ). В 2013 году выпустил актерско-режиссёрский курс, который основал театр ЦЕХЪ, в 2018 — режиссёрский курс.

Анатолий Праудин — кандидат в мастера спорта по дзюдо, чемпион Латвийской ССР по самбо 1976 года.

Творчество

Екатеринбургский муниципальный театр юного зрителя 
 «Человек рассеянный» по стихам С. Я. Маршака
 «Житиё и страдание преподобной мученицы Февронии» М. М. Бартенева
 «Дневник Анны К.» Инсценировка Натальи Скороход по роману Льва Толстого «Анна Каренина».
 «Ля бемоль»
 «Алиса в Зазеркалье»
 «Фифа с бантом»
 «Похождения бравого солдата Швейка»
 «Вишневый сад»

Александринский театр 
 «Мсье Жорж. Русская драма» по роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»
 «Горе от ума» А. С. Грибоедова
 «Мой бедный Марат» А. Н. Арбузова

ТЮЗ имени А. А. Брянцева 
 «Покойный бес» по произведению А. С. Пушкина «Повести Белкина»
 «Конёк-Горбунок» по П. П. Ершову

«Экспериментальная сцена» п/р Анатолия Праудина, театр-фестиваль «Балтийский Дом», Санкт-Петербург 
  — «Крокодил» по сказке К. И. Чуковского
  — «Сизиф и камень» по пьесе Н. Скороход
  — «Урок первый. Воскресенье» по пьесе А. Уставщикова
 2001 — «Сны о бродячей собаке» по пьесе Н. Слепаковой
 2002 — «Бесприданница» А. Н. Островского
 2003 — «Царь Pjotr» по пьесе Эвы К. Матиссен
 2004 — «До свидания, Золушка!» по сценарию Е. Л. Шварца
 2004 — «Поющие призраки» пьеса Н. Скороход по «Поэме без героя» А. А. Ахматовой
 2006 — «Дом на Пуховой опушке» Б. В. Заходера по сказке А. Милна «Винни-Пух»
 2006 — «Русский из Чикаго» Берман-Цикиновского, инсценировка Н. Скороход
 2008 — «Работа актёра над собой». Учебная работа Экспериментальной Сцены по материалам книги К. С. Станиславского
 2009 — «О технике актёра». Учебная работа Экспериментальной Сцены по изучению техники Михаила Чехова
 2010 — «Фальшивый купон» Л. Н. Толстого, инсценировка Н. Скороход
 2011 — «Покупка меди». Учебная работа Экспериментальной Сцены по изучению техники «эпического театра» Бертольда Брехта
 2012 — «Школа». Драматические импровизации.
 2012 - «Брехт против Станиславского». Спектакль мастер-класс.
 2014 - «Дядя Ваня. Работа актера над ролью». Актерские этюды по пьесе А. П. Чехова «Дядя Ваня».
 2016 - «Семья». Пьеса Ю. Урюпинского по мотивам рассказа Л.Н. Толстого «Крейцерова соната».
 2018 - «Сцены из супружеской жизни». Сценическая версия одноимённой киноповести Ингмара Бергмана. Перевод В. Мамоновой.
 2019 - «Жизнь и Смерть Ивана Ильича». Монолог заурядного человека по повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича».
 2020 — «Версальский экспромт» Мольера
 2022 — «Палата № 6» по пьесе Виктора Бугакова на основе повести А. П. Чехова

Театр на Литейном 
  — «Вся жизнь впереди» пьеса А. Гетмана по роману Эмиля Ажара.

Омский государственный камерный театр «Пятый театр» 
  — «Чудаки» по пьесе М. Горького

Пермский академический театр Театр 
  — «Танцуй, чудовище!» Н. Скороход

Самарский Театр-центр юного зрителя «СамАрт» 
  — «Таланты и поклонники» А. Н. Островского
  — «Фальшивый купон» Л.Толстого

Саратовский ТЮЗ 
  — «Гальера» М. Бартенева по повести Г. Маркеса «Полковнику никто не пишет»

БДТ 
  — «Дама с собачкой» по рассказу А. П. Чехова, инсценировка — А. А. Праудина и Н. Скороход, музыка — Н. А. Морозова
  — «Месяц в деревне» И. С. Тургенева, инсценировка — А. А. Праудина, музыка — Н. А. Морозова

Признание и награды 
 Государственная премия РСФСР за произведения и работы для детей и юношества (1991) — за спектакль «Алиса в Зазеркалье» по сказке Л. Кэрролла (инсценировка Н. Скороход) в Театре юного зрителя, Екатеринбург.
 Гран-при и диплом ЮНЕСКО на фестивале в Греции за спектакль «Человек рассеянный» (1992)
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (2013) 
 премия конкурса и фестиваля «Браво!» в номинации «Лучший режиссёр-постановщик» (2014) — за спектакль «Похождения бравого солдата Швейка» в Екатеринбургском театре юного зрителя
 Номинант Национальной премии «Золотая маска»: 1997 Драма / работа режиссера – «Ля бемоль», Театр юного зрителя, Екатеринбург; 2006 Драма / работа режиссера — «Чудаки», «Пятый театр», Омск; 2009 Драма / работа режиссера — «Дама с собачкой», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург; 2010 Драма / работа режиссера — «Месяц в деревне», Большой драматический театр им. Г.А.Товстоногова, Санкт-Петербург; 2011 Драма / работа режиссера — «Фальшивый купон», Совместный проект театра «СамАрт», Самара и Экспериментальной сцены п/р Анатолия Праудина, театр-фестиваль «Балтийский Дом», Санкт-Петербург.
 Лауреат Национальной премии в области театрального искусства для детей «АРЛЕКИН»:  2005 Драма/лучший спектакль - «До свидания, Золушка», Экспериментальная сцена п/р Анатолия Праудина театра-фестиваля «Балтийский дом», Санкт-Петербург. 
 Лауреат Национальной премии «Золотая маска» 2022 года: Специальная премия жюри - «За создание спектакля «Сектор Газа» — «Сектор Газа», ЦЕХЪ Театр и Экспериментальная сцена Театра-фестиваля «Балтийский дом» п/р Анатолия Праудина, Санкт-Петербург

Примечания

Ссылки 
https://praudinexperimentalstage.com/ 

Лауреаты премии «Браво!»
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:Екатеринбургский ТЮЗ
Персоналии:ТЮЗ имени А. А. Брянцева
Персоналии:Саратовский ТЮЗ
Персоналии:Самарский Театр-центр юного зрителя «СамАрт»
Персоналии:Александринский театр